FWS est un sigle qui peut désigner :
 United States Fish and Wildlife Service, un organisme fédéral des États-Unis qui s'occupe de la gestion et la préservation de la faune ;
 , une organisation bénévole britannique créée en 1972 pour améliorer les services de santé lors des festivals pop.